O Clube Esportivo e Recreativo Descalvadense, o CERD, é um clube social, recreativo e esportivo, e foi também uma equipe de futebol profissional da cidade de Descalvado, interior do estado de São Paulo. Fundado em 4 de Dezembro de 1940, suas cores são rubronegras.

Histórico
Conhecido pela sua população como CERD (pela sua abreviação), o clube participou de algumas edições do Campeonato Paulista de Futebol chegando ao auge no ano de 1986, seu último ano, quando se tornou Campeão Paulista da Terceira Divisão ganhando de algumas equipes fortes do interior paulista, como Sanjoanense, Paulistano e, na final, da Santacruzense, em 22 de fevereiro de 1987.

Por falta de um estádio com capacidade exigida pela Federação Paulista de Futebol, o Descalvadense não pode participar do Campeonato Paulista de Futebol da Segunda Divisão (atual A-2) de 1987 e, desde então, desistiu do profissionalismo, sem mais nenhum interesse de um dia retornar, dedicando-se apenas às categorias de base. Hoje, as glórias do clube vêm da natação, mas já passaram por ele desportistas consagrados como os triatletas Carla Moreno e Reinaldo Colucci.

Participações em estaduais
Terceira Divisão (atual A-3) = 06 (seis)
- 1975 - 1976 - 1981 - 1982 - 1985 - 1986

Títulos

Estaduais
Campeonato Paulista - Série A3: 1986.

Outras Conquistas
Campeonato Regional Juvenil: 2004.

As categorias de base do CERD ganharam alguns títulos, entre os quais destacam-se:

Primeiro Festival Regional - São Carlos 2002 (cat.90/91)
Liga São Carlense 2000 (cat.88/89)
Liga São Carlense 2001 (cat.87/88 e 89/90)
Copa Internacional de Futebol - São João da Boa Vista (cat. 84/85)

No cenário estadual, ficou em 4º lugar (cat.88/89), em 3º (cat. 84/85), e em 6º (cat. 86/87), no Campeonato Paulista da Associação Paulista de Futebol.

Descalvadense
Clubes de futebol fundados em 1940
Fundações em São Paulo em 1940